Валерий Поткин:
 Поткин, Валерий Александрович (1941—2016) — советский государственный деятель, председатель Челябинского городского исполнительного комитета в 1987—1990 годах.
 Поткин, Валерий Александрович (род. 1952) — белорусский предприниматель, инженер-строитель, генеральный директор ЗАО НПО «Эльвира».